Michele Rinaldi (motociclista)
Michele Rinaldi (calciatore)